Stürken steht für:

 Stürken (Kaufmannsfamilie), deutsche Kaufmannsfamilie aus Hamburg

Stürken ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred C. Stürken (1868–1925), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 Nicolas Stürken (1812–1886), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB